Les Rhizaires aussi appelés Rhizariens (ou Rhizaria) sont un groupe d'organismes eucaryotes, le plus souvent unicellulaires. Ils peuvent vivre dans des eaux oligotrophes en s'associant symbiotiquement à des algues.

Biomasse 
Leur biomasse a longtemps été très sous-estimée, car ils sont si fragiles que le filet à plancton les détruit. Une méthodes d'échantillonnage non destructive (par caméra immergée) a permis en 2016 de réévaluer l'importance du super-groupe des Rhizaria : ces protistes représentent 33 % de l'abondance totale du plancton animal de grande taille à l'échelle de l'océan mondial et contribuent à 5 % de la biomasse marine globale.

Description 
Les Rhizaires ont une morphologie amiboïde.

Classification 
Parce qu'ils ont une forme amiboïde, ils ont été historiquement classés parmi les Amoebozoa.

Leur positionnement a été hésitant puisqu'on les a également présentés comme groupe frère des Excavata puis des Straménopiles (ou plus précisément les Halvaria).

Selon ce dernier point de vue il s'agit d'une division, non plus des Chromistes, mais du sous-règne des Harosa.

Selon  :
 Embranchement des Cercozoa
 Embranchement des Foraminifera
 Embranchement des Radiozoa

Phylogénie 
Rhizaria est un groupe monophylétique composé de deux embranchements frères : Cercozoa et Retaria. Par la suite, Cercozoa et Retaria sont également monophylétiques. Le cladogramme suivant décrit les relations évolutives entre toutes les classes rhizaires et est réalisé d'après les travaux de Cavalier-Smith et al. (2018), Irwin et al. (2019) et Sierra et al. (2022) :

Galerie

Références

À lire aussi

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Embranchement d'eucaryotes (nom scientifique)